

Astronomia 
 M54 – oggetto del Catalogo di Messier

Trasporti 
 M54 – autostrada britannica tra la M6 a nord di Wolverhampton e Telford